Kaplica św. Jana Chrzciciela w Łysomicach – kaplica filialna, należąca do parafii św. Mikołaja w Papowie Toruńskim koło Torunia.

Lokalizacja 
Kościół znajduje się w powiecie toruńskim, w gminie Łysomice, we wsi Łysomice, przy ul. Sadowej, w sąsiedztwie przystanku osobowego Łysomice.

Charakterystyka 
Kaplicę otwarto pod koniec latach 90. XX wieku. Po 2015 została ona wyremontowana. Msze święte odprawiane są tu w niedziele i święta o godzinie: 9:00 i 10:30. Kaplica administracyjnie należy do parafii św. Mikołaja w Papowie Toruńskim.

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Serwis diecezji toruńskiej
 Oficjalna strona parafii

Łysomice (województwo kujawsko-pomorskie)
Kaplice w diecezji toruńskiej
Kościoły w powiecie toruńskim
Świątynie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
Obiekty sakralne w gminie Łysomice